Greda est un toponyme qui peut désigner :
 en Bosnie-Herzégovine
 Greda, un village situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
 Greda, un village situé dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Greda, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
 en Croatie
 Greda, un village situé dans la municipalité de Sisak, comitat de Sisak-Moslavina ;
 Greda, un village situé dans la municipalité de Maruševec, comitat de Varaždin ;
 Greda, un village situé dans la municipalité de Vrbovec, comitat de Zagreb.